McIntosh, MacIntosh eller Mackintosh kan syfta på:

 MacIntosh (efternamn) – ett skotskt efternamn och personer med namnet även Macintosh eller Mackintosh
 Macintosh – varumärke för persondatorer från Apple
 Macintosh User Group – brukarorganisation för användare av Macintosh-datorer
 Mackintosh (regnrock) – en regnrock som har sitt ursprung i en uppfinning av vattentätt tyg gjord av Charles Macintosh
 McIntosh – äpplesort
 McIntosh (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning för flera personer
 McIntosh Laboratory – amerikansk tillverkare av ljudutrustning

Geografi

Antarktis 

 Mount McIntosh, Antarktis, 
 Cape Mackintosh, 
 Mount Mackintosh, Antarktis, 
 Mackintosh Cove – vik

Australien 

 Mackintosh River – vattendrag i Tasmanien

USA 

 McIntosh, Alabama, ort, Washington County, 
 McIntosh, Florida, ort, Marion County, 
 McIntosh, Minnesota, ort, Polk County, 
 McIntosh, New Mexico, ort, Torrance County, 
 McIntosh, South Dakota, countyhuvudort, Corson County,

Se även
 McIntosh County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar